Jakubowice peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Sainte-Croix
  Jakubowice, un village du powiat d'Opatów
  Jakubowice, un village du powiat de Pińczów
  Jakubowice, un village du powiat de Włoszczowa
dans la voïvodie d'Opole
  Jakubowice, un village du powiat de Głubczyce
  Jakubowice, un village du powiat de Kędzierzyn-Koźle
  Jakubowice, un village du powiat de Kluczbork
  Jakubowice, un village du powiat de Namysłów
  Jakubowice, un village du powiat d'Opole
dans d'autres voïvodies
 Jakubowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jakubowice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Jakubowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne